The Housemaid kan syfta på:

 The Housemaid (film, 1960), sydkoreansk film från 1960
 The Housemaid (film, 2010), sydkoreansk film från 2010